Prins Gorm af Danmark (Gorm Christian Frederik Hans Harald; 24. februar 1919 – 26. december 1991) var en dansk prins. Han var søn af Prins Harald og sønnesøn af Kong Frederik 8.

Prins Gorm var officer i den danske flåde og frimurer..

Biografi 

Prins Gorm blev født den 24. februar 1919 på Jægersborghus (i dag Schæffergården) i Jægersborg nord for København. Hans far var prins Harald, søn af kong Frederik 8. og dronning Louise. Hans mor var prinsesse Helena, datter af hertug Frederik Ferdinand af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og prinsesse Caroline Mathilde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.

Prins Gorm blev student i 1938 fra Østersøgades Gymnasium. Han aftjente værnepligt ved Den Kongelige Livgarde. Under Besættelsen sluttede han sig til Den Danske Brigade i Sverige.
Prins Gorm var Ritmester ved Dragonregimentet i Randers under Oberst Gundelach. I midten af 1950'erne blev han landmand og boede på gården Lykkesholm nordvest for Hillerød 
Prins Gorm døde som 72-årig den 26. december 1991 i København. Han døde ugift.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 24. februar 1919 – 5. juni 1953: Hans Højhed Prins Gorm til Danmark
 5. juni 1953 – 26. december 1991: Hans Højhed Prins Gorm af Danmark

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1937)
 : Storkors af Dannebrogsordenen

Anetavle

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 
 

Prinser fra Danmark
Frimurere fra Danmark
Huset Glücksburg
Danskere i 1900-tallet
Søofficerer fra Danmark
Den Danske Brigade
Storkors af Dannebrog